Натуральне число 1424
 1424 рік до нашої ери
 1424 рік нашої ери